Zanon ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Zanon (1951–1997), österreichischer Autor
 Elisabeth Zanon (* 1955), österreichische Politikerin
 Fridolin Zanon (1923–2006), österreichischer Politiker (ÖVP), Landesrat von Tirol
 Gianni Zanon (* 1960), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Louis Zanon (* 1961), französischer Fußballspieler
 Greg Zanon (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Zanon (1920–1992), italienischer Politiker aus Südtirol
 Marco Zanon (* 1997), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Werner Zanon (* 1955), österreichischer Fußballspieler